

Мужчины 
Квалификация (межконтинентальный отборочный турнир) волейбольного турнира Игр XXI Олимпиады среди мужчин прошла с 16 по 23 января 1976 года в Италии с участием 14 национальных сборных команд. Были разыграны две путёвки на Олимпийские игры. Ещё одну путёвку получил победитель африканского квалификационного турнира, прошедшего в 1975 году.

От межконтинентальной квалификации освобождены 7 сборных:
  Канада — хозяин Олимпиады;
  Япония — Олимпийский чемпион 1972 года;
  Польша — чемпион мира 1974 года;
  СССР — чемпион Европы 1975 года;
  Южная Корея — по итогам чемпионата Азии 1975 года (серебряный призёр);
  Куба — чемпион Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1975 года;
  Бразилия — чемпион Южной Америки 1975 года;
  Египет — по итогам африканской квалификации.

Африканская квалификация 
В 1975 году состоялся африканский олимпийский квалификационный турнир. Его победителем и обладателем олимпийской путёвки стал Египет.

Межконтинентальная квалификация 
 16—23.01.1976. Италия.

Команды-участницы 
 Бельгия, Болгария, Греция, Исландия, Испания, Италия, Кувейт, Нигерия, Румыния, США, Турция, ФРГ, Чехословакия, Югославия.

От участия отказались первоначально заявленные Венесуэла, ГДР, Израиль, Индонезия, Иран.

Результаты

Предварительный этап 
Группа А
 Рим

 Венесуэла,  Индонезия — отказ.

 16 января: Греция — Исландия 3:0 (15:2, 15:1, 15:1).
 17 января: Италия — Исландия 3:0 (15:0, 15:0, 15:0).
 18 января: Италия — Греция 3:0 (15:12, 15:6, 15:5).

Группа В
 Рим

 ГДР — отказ.

 16 января: США — Турция 3:0 (15:8, 15:8, 15:11); Югославия — Кувейт 3:0 (15:5, 15:3, 15:1).
 17 января: Турция — Кувейт 3:0 (15:3, 15:8, 15:5); Югославия — США 3:1 (15:8, 12:15, 15:4, 15:11).
 18 января: Югославия — Турция 3:1 (15:6, 13:15, 15:4, 15:13); США — Кувейт 3:1.

Группа С
 Флоренция

 Израиль,  Иран — отказ.

 16 января: Бельгия — Нигерия 3:0 (15:4, 15:4, 15:4).
 17 января: Чехословакия — Бельгия 3:0 (15:3, 15:3, 15:1).
 18 января: Чехословакия — Нигерия 3:0 (15:4, 15:0, 15:1).

Группа D
 Перуджа

 16 января: Болгария — Испания 3:0 (15:1, 15:5, 15:2); Румыния — ФРГ 3:0 (15:5, 15:9, 15:9).
 17 января: Румыния — Испания 3:0 (15:3, 15:3, 15:1); Болгария — ФРГ 3:1 (15:2, 13:15, 15:11, 15:5).
 18 января: ФРГ — Испания 3:1 (13:15, 15:12, 15:12, 15:6); Болгария — Румыния 3:0 (15:13, 15:12, 15:9).

Финальный этап 
Рим 

 21 января: Италия — Югославия 3:1 (15:9, 10:15, 15:4, 15:3); Чехословакия — Болгария 3:0 (15:6, 15:13, 15:9).
 22 января: Чехословакия — Югославия 3:0 (15:6, 15:13, 15:6); Италия — Болгария 3:2 (15:13, 6:15, 8:15, 15:11, 17:15).
 23 января: Болгария — Югославия 3:2 (15:7, 10:15, 10:15, 15:4, 15:11); Чехословакия — Италия 3:0 (15:12, 15:8, 15:10).

Итоги 
По итогам межконтинентальной олимпийской квалификации среди мужских команд путёвки на Олимпийские игры 1976 года выиграли Чехословакия и Италия.

Женщины 
Квалификация (отборочный турнир) волейбольного турнира Игр XXI Олимпиады среди женщин прошла с 16 по 21 января 1976 года в Хайдельберге (ФРГ) с участием 8 национальных сборных команд. Была разыграна одна путёвка на Олимпийские игры.

От квалификации освобождены 7 сборных:
  Канада — хозяин Олимпиады;
  СССР — Олимпийский чемпион 1972 года;
  Япония — чемпион мира 1974 года;
  Венгрия — по итогам чемпионата Европы 1975 года (серебряный призёр);
  Южная Корея — по итогам чемпионата Азии 1975 года (серебряный призёр);
  Куба — чемпион Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1975 года;
  Перу — чемпион Южной Америки 1975 года.

Команды-участницы 
 Болгария, ГДР, Италия, Нидерланды, Польша, США, ФРГ, Швейцария.

От участия отказались первоначально заявленные Бразилия, Индонезия, Югославия.

Результаты

Предварительный этап

Группа А 

 Индонезия,  Югославия — отказ.

 16 января: Болгария — США 3:1 (15:2, 15:8, 12:15, 15:5); ФРГ — Швейцария 3:0.
 17 января: Болгария — ФРГ 3:1; США — Швейцария 3:0.
 18 января: Болгария — Швейцария 3:0 (15:8, 15:9, 15:1); США — ФРГ 3:0.

Группа В 

 Бразилия — отказ.

 16 января: ГДР — Италия 3:0; Польша — Нидерланды 3:0 (15:11, 15:4, 15:4).
 17 января: Польша — Италия 3:0; ГДР — Нидерланды 3:0 (15:8, 15:13, 15:8).
 18 января: ГДР — Польша 3:1; Нидерланды — Италия 3:1 (15:10, 15:7, 3:15, 15:8).

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 20 января: ГДР — США 3:0; Польша — Болгария 3:1.
 21 января: ГДР — Болгария 3:1 (13:15, 15:2, 15:7, 15:3); США — Польша 3:1 (15:8, 7:15, 15:9, 15:9).

Итоги 
По итогам олимпийской квалификации среди женских команд путёвку на Олимпийские игры 1976 года выиграла ГДР.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской олимпийский турнир 1976) 
 Архив волейбольных результатов (женский олимпийский турнир 1976) 

Волейбол на Олимпийских играх
1976 год в волейболе